И́горь Иса́ев:
 Исаев, Игорь Анатольевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Исаев, Игорь Андреевич (род. 1945) — специалист по истории государства и права России и по философии права.
 Исаев, Игорь Васильевич (род. 1959) — советский и российский художник-график, иллюстратор, дизайнер.
 Исаев, Игорь Игоревич (род. 1978) — российский лингвист, специалист по русской диалектологии и фонетике.